Pekařka může být:

 žena vykonávající profesi pekaře nebo pracující v pekařství

geografické názvy
 Pekařka – vesnice, část obce Bílý Kostel nad Nisou v okrese Liberec
 Pekařka (usedlost v Libni) – zaniklá usedlost v Praze-Libni
 Pekařka (usedlost v Podolí) – zaniklá usedlost v Praze-Podolí

v kultuře
 Pekařka (film, 1944) – italský film z roku 1944
 Pekařka z Monceau – francouzský film z roku 1963
 La fornarina (tj. Pekařka, též Portrét mladé ženy) – slavný akt Raffaela Santiho, namalovaný v letech 1518–1520
 Pekařka má tolary – opéra bouffe Jacquese Offenbacha z roku 1875

Související články 
 Pekař (rozcestník)
 Pekárka – přírodní památka v Ivančicích

Externí odkazy